Бейрам:
 Бейрам — небольшой город на юге Ирана, в провинции Фарс. Входит в состав шахрестана Ларестан.
 Бейрам — устаревшее название мусульманского праздника.